Mäetaguse – okręg miejski w Estonii, w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Mäetaguse
 Mäetaguse − wieś w Estonii, w prowincji Ida Viru, w gminie Mäetaguse
 Mäetaguse − wieś w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w gminie Vinni